Rough Cut bezeichnet:
 Rohschnitt eines Films
 Rough Cut, spezieller Buchschnitt, siehe Buchschnitt#Der raue Buchschnitt
 Film von Regisseur Don Siegel, siehe Der Löwe zeigt die Krallen
 ein südkoreanischer Film, siehe Rough Cut (Film)
 Tanzstück von Pina Bausch, siehe Pina Bausch#Werke ab 1973 
 Album des Rappers Kid Frost

Siehe auch:
 Rough Cutt, US-amerikanische Hard-Rock-Band